Verpackungsverordnung heißen:

 Verpackungsverordnung (Deutschland) – VerpackV
 Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen – VerpackVO (Österreich)